Windsor—Sainte-Claire (aussi connue sous les noms Windsor—Lac Sainte-Claire et Windsor—St. Clair) fut une circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1988 à 2003.

La circonscription de Windsor—Lac Sainte-Claire a été créée en 1987 avec des parties d'Essex—Windsor et de Windsor—Walkerville. Renommée Windsor—Sainte-Claire en 1989, elle changea à nouveau de nom en 1996 pour devenir Windsor—St. Clair. Abolie en 2003, elle fut redistribuée dans Windsor—Tecumseh.

Géographie
En 1987, la circonscription de Windsor—Lac Sainte-Claire comprenait:
 La partie est de la ville de Windsor
 La ville de Tecumseh
 Le village de St. Clair Beach

Députés

 1988-1993 — Howard McCurdy, NPD
 1993-1999 — Shaughnessy Cohen, PLC
 1999-2000 — Rick Limoges, PLC
 2000-2004 — Joe Comartin, NPD 

NPD = Nouveau Parti démocratique
PLC = Parti libéral du Canada

Liens externes
Circonscription de Windsor—Lac Sainte-Claire — 1987 à 1989
Circonscription de Windsor—Sainte-Claire — 1989 à 1996
Circonscription de Windsor—St. Clair — 1996 à 2003

Ancienne circonscription fédérale en Ontario
Windsor (Ontario)